Niektóre kościoły pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy:

W Polsce
 Kościół Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Ciężkowicach
 Kościół Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Jurkowie
 Kościół Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Katowicach
 Kościół Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie
 Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Niedźwiadach
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Nowym Tomyślu
 Kolegiata Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i św. Marii Magdaleny w Poznaniu
 Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Radzyniu Podlaskim
 Kościół Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Suchaniu
 Kościół Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Świdwinie
 Kościół Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Trzcińsku-Zdroju

Na świecie
 Kościół Panny Marii Nieustającej Pomocy w Pradze
 Katedra Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Prizrenie

Inne kościoły Matki Bożej i Najświętszej Marii Panny 

!